Trollryggen steht für:
 Trollryggen, Berggruppe in der Antarktis
 Trollryggen (Rauma), Berg in der Kommune Rauma, Norwegen